Clown steht für:

 Clown, Artist
 Der Clown, Fernsehproduktion
 The Clown, Jazz-Album
 Clown (Film), kanadisch-US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2014
 Clown – Willkommen im Kabinett des Schreckens, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2019

siehe auch:
 Clowns